Příjmení Venhoda, Venhodová má více nositelů:

 Alena Venhodová (* 1953), česká lékařka a politička
 Miroslav Venhoda (1915–1987), hudební skladatel a teoretik, dirigent Pražských madrigalistů
 Petr Venhoda (* 1986), český politik a manažer